Skaut (z angl. scout) může mít více významů:
 skauting
 
 Skaut (časopis)
 Skaut (palác) – palác z roku 1929 v Praze
 Skaut (kino) – někdejší kino působící ve výše uvedeném paláci

Podobné názvy
 Junák – český skaut
 Skauti Evropy
 Skaut – český skauting ABS
 Vodní skaut
 Poslední skaut
 Mráz M-2 Skaut – československý cvičný letoun

Reference

Externí odkazy